Wasat bezeichnet:

 Wasat (Stern)
 Wasat (Islam)